Yepes peut désigner :

Patronyme 

Antonio Yepes (1554-1618), moine bénédictin et historien espagnol ;
Carlos Alberto Ramirez Yepes (né en 1994), coureur cycliste colombien ;
Mario Yepes (né en 1976), footballeur colombien ;
Narciso Yepes (1927-1997), guitariste espagnol ;
Tomás Yepes (vers 1595-1674), peintre espagnol.

Toponyme 

 Yepes, commune d'Espagne.